О́редеж — посёлок в Лужском районе Ленинградской области России. Административный центр Оредежского сельского поселения.

История 
Посёлок Оредеж был образован при одноимённой железнодорожной станции во время строительства Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги в 1897—1898 годах.

С 1917 по 1927 год посёлок Оредеж входил в состав Пантелеевского сельсовета Бутковской волости Лужского уезда.

По переписи 1926 года население посёлка составляло 208 человек.

С 1927 по 1959 год посёлок являлся административным центром Оредежского района Ленинградской области.

По данным 1933 года, посёлок Оредеж являлся также административным центром Пантелеевского сельсовета Оредежского района, в который входили 11 населённых пунктов: деревни Боршово, Лог, Кашицы, Пантелеевечи, Почап, Хлупино, Щербинка, село Великое Село, посёлки Оредеж, Почап и хутор Юркино, общей численностью населения 1990 человек.

По данным 1936 года, в состав Пантелеевского сельсовета с центром в посёлке Оредеж входили 11 населённых пунктов, 576 хозяйств и 5 колхозов.

C 1 августа 1941 года по 31 января 1944 года посёлок находился в оккупации.

По данным 1966 и 1973 годов посёлок являлся административным центром Оредежского сельсовета.

По данным 1990 года в посёлке Оредеж проживали 2883 человека. Посёлок являлся административным центром Оредежского сельсовета Лужского района в который входили 15 населённых пунктов: деревни Большие Влешковичи, Борщёво, Васильковичи, Великое Село, Гверездно, Дубровка, Замостье, Малые Влешковичи, Поддубье, Покровское, Почап, Сокольники, Хабалинка, Хлупино; посёлок Оредеж, общей численностью населения 4593 человека.

В 1997 году в посёлке Оредеж Оредежской волости проживали 2792 человека, в 2002 году — 2682 человека (русские — 94 %).

В 2007 году в посёлке Оредеж Оредежского СП — 2714.

География 
Посёлок расположен в восточной части района на автодороге  (Павлово — Луга) в месте примыкания к ней автодороги  (Оредеж — Тёсово-4 — Чолово).

Расстояние до районного центра — 32 км.

В посёлке находится одноимённая железнодорожная станция Санкт-Петербург — Витебского региона Октябрьской железной дороги.

К северу от посёлка находится озеро Хвойлово и озеро Антоново.

Демография

Фото

Улицы 
1 Мая, Горького, Дальняя, Железнодорожная, Карла Маркса, Кирова, Комсомола, Ленина, Ленинградская, Лермонтова, Лесная, Маяковского, Мелиораторов, Мира, Некрасова, Пантелеевская, Партизанская, Пионерская, Пушкина, Сазанова, Свободная, Северная, Советская, Совхозная, Щербинская, Энгельса, Южная.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации Оредежского сельского поселения. История поселения.

Населённые пункты Лужского района